Tierra Nueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tierra Nueva, Tamaulipas, ort, Victoria, 
 Tierra Nueva, Acateno, ort, 
 Tierra Nueva (kommun), San Luis Potosí, 
 Tierra Nueva, Matías Romero Avendaño, ort, 
 Tierra Nueva, Santa María Tonameca, ort, 
 Tierra Nueva, Santa Inés Ahuatempan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar